Älgetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älgetjärnet, sjö i Tanums kommun,  (12,9 ha)
Älgetjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Älgetjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Älgetjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,  (9,15 ha)
Älgetjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Lill-Älgetjärnen, sjö i Sundsvalls kommun

Se även
Älgtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn